Michael Edwards – calciatore trinidadiano
Michael Edwards – scrittore e critico letterario britannico
 Michael Thomas Edwards, noto come Eddie Edwards – saltatore con gli sci britannico
 Michael Edwards – compositore australiano
 Michael Edwards – compositore britannico
 Michael Edwards – compositore statunitense